Франсина Наварро (в замужестве Петрович-Негош; 27 января 1950 — 6 августа 2008 года) — жена князя и наследного принца Николы Петровича-Негоша, претендента на престол Черногории.

Биография 
Франсина родилась в Касабланке (Марокко) в семье Антуана Наварро (1922—1989) и Рэйчел Вазана (род. 1929). Изучала право в Париже. В возрасте двенадцати лет с родителями переехала в Марсель (Франция), где её отец сделал карьеру во Французском Иностранном легионе.

Совместно со своей шведской подругой Евой Робинсон Франсина является сооснователем бренда «France Petrovitch & Eva Robinson».

Награждена Королевским орденом Франциска I, орденом Крыла Святого Михаила и орденом Святых Маврикия и Лазаря. Скончалась в Париже 6 августа 2008 года.

Брак и дети 
27 ноября 1976 году в Трэбэурдэн, Кот-дю-Норд, вышла замуж за князя Николу Петровича-Негоша, претендента на престол Черногории. Вместе с мужем проживала в Ле Лила, Франция.
Дети:
 Алтиная (родилась Ле Лила 27 октября 1977 года)
 Борис (родился Ле Лила 21 января 1980 года), наследный принц Черногории, великий князь Граховский и Зетский.

Примечания